Rådsförvant kan syfta på:

 Rådsförvant – någon som ger råd till, se rådgivare
 Rådsförvant – en person som är medlem i en stads råd, se rådman